Бала́нс (, , от  — имеющий две весовые чаши).

 Баланс — , уравновешивание.
 Баланс — это фотография структуры бизнеса, которая была сделана в точный момент времени.
 Баланс — система показателей, которые характеризуют соотношение или равновесие в каком-либо постоянно изменяющемся явлении.
 Баланс — свод приходов и расходов, активов и пассивов при составлении финансовых отчётов, статистики. См. например:
 Бухгалтерский баланс предприятия.
 Торговый баланс страны — сравнение общей ценности отпускных и привозных товаров; он называется активным, если вывоз превышает ввоз, и пассивным, если ввоз превышает вывоз.
 Платёжный баланс страны есть сравнение всех её платежей и получений по внешней торговле, государственным займам и др.;
 Баланс — у плотников при рубке избы на стульях, первый прогон (обвязь) по ним, на который кладётся первый венец.
 Баланс — лесоматериал, кривые или вершинные короткие брёвна, предназначенные для производства целлюлозы, древесной массы, и т. п., непиловочное сырьё.
 Игровой баланс — в компьютерных и других играх равновесие силы между различными правилами, персонажами и т. д.
 Баланс — альбом советской нью-вейв-группы «Кофе».
 Баланс () — немецкий кукольный мультипликационный фильм 1989 года.
 Баланс — колебательный механизм в часах.
 Баланс — вымышленное понятие в компьютерных играх «The Longest Journey» и «Dreamfall».
 Цветовой баланс — один из параметров метода передачи цветного изображения

См. также 

 Балланс